Australian Open 2009 i damedouble var en del af Australian Open 2009. Damedoubleturneringen havde deltagelse af 64 par, hvoraf de 57 havde kvalificeret sig på baggrund af deres verdensranglisteplacering. De resterende syv par deltog på grund af et tildelt wild card.

Turneringen blev for tredje gang vundet af det 10.-seedede amerikanenske søsterpar Serena og Venus Williams, som i finalen slog den 9.-seedede slovakisk-japanske konstellation bestående af Daniela Hantuchová og Ai Sugiyama med 6-3, 6-3.

Det forsvarende mesterpar, ukrainerne Alona og Katerina Bondarenko, skuffede ved at tabe allerede i 1. runde til Gisela Dulko og Roberta Vinci. Turneringens danske islæt var Caroline Wozniacki, som sammen med Shahar Peer ligeledes tabte i 1. runde. Det dansk-israelske par blev slået af russerne Alla Kudrjavtseva og Ekaterina Makarova med 6-2, 6-3.

Resultater

Øverste fjerdedel

Anden fjerdedel

Tredje fjerdedel

Nederste fjerdedel

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Kilde / eksterne henvisninger 
 Australian Open – Draws – Women's doubles 

Damedouble 2009
2009
WTA Tour 2009